Параньос, Жозе Мария да Силва:

 Параньос, Жозе Мария да Силва (1819—1880) — виконт, бразильский государственный деятель.
 Параньос, Жозе Мария да Силва (1845—1912) — барон, бразильский государственный деятель.